Bracci ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Augusto Bracci (1717–1795), italienischer Antiquar und Gemmenforscher
 Francesco Bracci  (1879–1967), italienischer Kurienkardinal
 Marco Bracci (* 1966), italienischer Volleyballspieler
 Mario Bracci (1900–1959), italienischer Jurist und Politiker
 Pietro Bracci (1700–1773), italienischer Bildhauer
 Renato Bracci (1904–1974), italienischer Ruderer
 Teda Bracci (* 1946), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin

Siehe auch:
 Bratschi
 Braccio